Бука́р Беки́рович Тали́бов (, , СССР — , , Россия) — советский и российский лингвист, специалист в области фонологии, исторической лексикологии, лексикографии и описательной грамматики лезгинских языков. Доктор филологических наук (1980), профессор кафедры общего языкознания Дагестанского государственного университета (1994). Почётный академик Академии наук Абхазии (1997). Заслуженный деятель науки Дагестана. По национальности лезгин.

Биография 
Родился в Баку семье рабочего-уроженца дагестанского с. Ахты, вскоре после рождения семья вернулась в Дагестан и проживала в Касумкентском районе.

После окончания педагогического училища в Дербенте поступил в Ленинградский государственный университет на Восточный факультет по специальности «кавказская филология» (1947). Окончил ЛГУ в 1952, защитил дипломную работу по склонению имени существительного в цахурском языке.

В 1952—1955 обучался в аспирантуре Института языкознания АН СССР в Москве. В 1955 защитил кандидатскую диссертацию «Система глагола в цахурском языке (по данным села Цахур)» под руководством Е. А. Бокарёва. Затем работал научным сотрудником Института языкознания (1955—1958), старшим преподавателем лезгинского языка в лезгинской студии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (1952—1956).

В 1958 по просьбе руководства Дагестанского филиала АН СССР был переведен в Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы в Махачкале, с тех пор до конца своих дней работал в этом Институте старшим, затем ведущим научным сотрудником. Одновременно вёл педагогическую работу, состоял профессором кафедры общего языкознания филологического факультета ДГУ (1991—1994), профессором кафедры общего и дагестанского языкознания филологического факультета ДГПУ (с 1993).

Степень доктора филологических наук присуждена за диссертацию «Консонантизм лезгинских языков» (Институт языкознания АН СССР, 1980), на основе которой в том же году выпущена книга «Сравнительная фонетика лезгинских языков».

Автор около 150 научных работ. В последние годы жизни работал над «Толковым словарём лезгинского языка» (в соавторстве с У. А. Мейлановой), новым «Лезгинско-русским словарём» и монографией «Культура речи лезгинского языка». Одна из основных его работ, грамматика «Будухский язык», также завершённая в конце жизни, опубликована издательством «Academia» в 2007. Неопубликованным остаётся фундаментальное описание цахурского языка.

Научная деятельность 
В основной круг интересов Б. Б. Талибова входило описательное и сравнительно-историческое изучение дагестанских языков — их фонология и историческая лексикология, лексикография, описательная грамматика.

В области лезгинской лексикографии Б. Б. Талибов в соавторстве с М. М. Гаджиевым издал один из первых больших дагестанско-русских словарей («Лезгинско-русский словарь»), впоследствии составил «Русско-лезгинский словарь» и принимал участие в работе над «Толковым словарём лезгинского языка».

В области описательной грамматики Б. Б. Талибов создал очерк лезгинского языка (1966) и принимал участие в написании коллективной «Грамматики современного лезгинского языка» (2002, не издана) совместно с Р. И. Гайдаровым, А. Г. Гюльмагомедовым, У. А. Мейлановой. Помимо этого, исследовал и опубликовал работы по системе словоизменения цахурского языка, по вопросам грамматики будухского языка и удинского языка (лезгинская группа).

Изучение бесписьменных лезгинских языков позволило Б. Б. Талибову внести вклад в сравнительно-историческое изучение языков данной группы, предложить свою версию реконструкции пралезгинского консонантизма.

Б. Б. Талибов перевёл на лезгинский язык ряд произведений Ж. Мольера, Н. В. Гоголя, А. М. Горького, а также ряд произведений лезгинских писателей на русский язык. Принимал участие в переводе частей Нового Завета на лезгинский язык.

Примечания

Основные труды

Монографии и словари 
 Лезгинско-русский словарь. Около 28000 слов. М., 1966. — 603 с. (С М. Гаджиевым, под ред. Р. Гайдарова).
 Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. М., 1971. — 295 с. (С С. М. Гасановой, Г. Х. Ибрагимовым, П. Т. Магомедовой и У. А. Мейлановой, под ред. Г. Б. Муркелинского).
 Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980. — 350 с.
 Русско-лезгинский словарь. Махачкала, 1992. — 442 с.
 Лезги чӏал. 5 класс. Махачкала, 1995. — 128 с. (в соавторстве)
 Будухский язык. М.: Academia, 2007. — 324 с. ISBN 978-5-87444-266-8

Избранные статьи 
 Грамматический очерк лезгинского языка // Лезгинско-русский словарь. Около 28 тыс. слов. М., 1966. С. 537—603.
 Цахурский язык // Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967. С. 591—607.
 Цахурский язык // Языки мира: Кавказские языки. М., 1999.
 Цахурский язык // Языки Дагестана. М.—Махачкала, 2000.
 Крызский язык // Языки Российской Федерации и соседних государств. Т. 2. М., 2001.
 Удинский язык // Языки Российской Федерации и соседних государств. Т. 3. М., 2005. С. 178—187. (Текст в формате PDF.)
 Цахурский язык // Языки Российской Федерации и соседних государств. Т. 3. М., 2005.

О нём 
 Некролог // Кавказоведение. 2003. № 4.
 Абдуллаев И. Х. Яркий представитель лингвистического дагестановедения (памяти Б. Б. Талибова) // Проблемы общего и дагестанского языкознания. Вып. 2. Махачкала, 2004.
 Алексеев М. Е. Об авторе этой книги (заметки редактора) // Талибов Б. Б. Будухский язык. М.: Academia, 2007.

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Дагестановеды
Историки языка
Лезгинский язык
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Института языкознания РАН
Заслуженные деятели науки Дагестанской АССР
Сотрудники Дагестанского научного центра РАН
Преподаватели филологического факультета Дагестанского государственного университета
Преподаватели Дагестанского педагогического университета
Педагоги ГИТИСа
Академия наук Абхазии